Кубок Угорщини з футболу 2005–2006 — 66-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул вперше здобув Фегервар.

Календар

Третій раунд 
Клуб Дебрецен пройшов до наступного раунду після жеребкування.

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|20 вересня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|21 вересня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|27 вересня 2005

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|26 жовтня/9 листопада 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|26 жовтня/23 листопада 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|26 жовтня/6 грудня 2005

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|15/22 березня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|15 березня/5 квітня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|22/29 березня 2006

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|25 квітня/3 травня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|26 квітня/2 травня 2006

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Угорщини на soccerway 
 Кубок Угорщини на rsssf  

2005—2006
Угорщина
Угорщина
2005 в угорському спорті
2006 в угорському спорті